Логовський Владислав Олегович (*1996) — український футболіст, воротар новокаховської «Енергії».

Логовський — хутір, Калачевський район, Волгоградська область
 Логовський — селище, Калманський район, Алтайський край
 Логовський — хутір, Клетський район, Волгоградська область